Tangens steht für:

 eine trigonometrische Funktion; siehe Tangens und Kotangens
 eine Hyperbelfunktion; siehe Tangens hyperbolicus und Kotangens hyperbolicus

Tangens ist der Familienname von:

 Rena Tangens, deutsche Medienkünstlerin